Пол Миллер (, Пол Миллер; род. 30 октября 1960, Торонто, Канада) — выпускник Монреальской национальной театральной школы и театральный актер. На телевидении известен по эпизодам телесериалов «Деграсси», «Глаза Анджелы», «Шоу Джейн», «Миссия ясновидения», «Тревога», «Частный детектив Сью Томас», «Дважды в жизни», «Охотники за древностями», «Мурашки», «Строго на юг», «Её звали Никита», «Рыцарь навсегда», «Пятница, 13-е», и одну из главных ролей в сериале «Пси-фактор». Свободное время Пол проводит, катаясь на велосипеде, слушает классику и блюз, а также играет на гитаре и банджо в своей группе.